Андрій Юрійович Левковець (нар. 8 травня 1985, Київ) — український адвокат, партнер адвокатського об'єднання «Barristers». Відомий участю в резонансних кримінальних справах Віталія Кличка, Надії Савченко, Генадія Корбана, Олександра Онищенка та багатьох інших.

Життєпис 
Народився 8 травня 1985 року у Києві.

З 1992 по 2002 рік навчався у середній спеціалізованій школі № 267 Дарницького району м. Києва.
У 2006 році закінчив Київський університет внутрішніх справ за спеціальністю «правознавство».

2009 року закінчив Київський інститут інвестиційного менеджменту за спеціальністю «менеджмент організацій».

2013 року закінчив з відзнакою магістратуру Національного університету «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого» за спеціальністю «правознавство».

Багаторазовий учасник, призер та переможець київських, всеукраїнських, міжнародних змагань із волейболу. Кандидат у майстри спорту з волейболу.

Професійна діяльність 
Розпочав кар'єру юриста у 2006 році. В 2014 році заснував юридичний офіс «Лігал Едвайзер».

В 2016 році увійшов до складу партнерів Юридичного агентства «Шевчук та партнери» та до складу асоційованих партнерів Юридичної компанії «Gentls».

В 2017 році став співзасновником та партнером адвокатського об'єднання «Barristers».

Викладач Legal High School.

Участь у резонансних кримінальних процесах 
Ім'я адвоката Андрія Левковця стало відомим після участі в якості захисника у резонансних справах затриманих осіб під час Революції гідності, а також представництва потерпілих у справі «Небесної сотні». Брав участь у кримінальних процесах:

 Справа Віталія Кличка — Київського міського голови, Героя України
 Справа Надії Савченко — українського державного діяча, політика, Героя України
 Справа Генадія Корбана — українського державного і політичного діяча, бізнесмена
 Справа Олександра Онищенка — українського політика, бізнесмена та спортсмена, народного депутата України VII і VIII скликань, президента Федерації кінного спорту України, президента благодійного фонду «Родина», засновника Міжнародної меценатської організації «TOP Ukraine»
 Справа Борислава Розенблата — українського політика, народного депутата України,
 Справа вбивства 5-річного Кирила Тлявова

Громадська діяльність 

Член Національної асоціації адвокатів України, Асоціації адвокатів України, Ради адвокатів м. Києва, Асоціації правників України, член ГО «Київська федерація волейболу», член — засновник Громадської організації «Клубно — зальна волейбольна ліга», член — засновник Всеукраїнської благодійної фундації "Асоціація «Шелтер».

Нагороди 
 2020 — увійшов до рейтингу «The Legal 500»
 2020 — в списку серед «лідерів практик» з кримінального права за версією «Юргазети»
 2021 — увійшов до міжнародного рейтингу «The Legal 500» як один з ведучих партнерів АО "Barristers"

Примітки 

Уродженці Києва
Випускники Національної академії внутрішніх справ України
Випускники Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Українські адвокати